Ерик Ајдл (; Саут Шилдс, 29. март 1943) је британски комичар, глумац и режисер, као и гитариста и текстописац. Писао је и глумио као члан тима Летећег циркуса Монтија Пајтона.

Филмографија 

|-
| 2007. || Шрек 3 || -{Shrek the Third}- || Мерлин (глас) || 
|-
| 2005. || || -{The Aristocrats}- || || 
|-
| 2005. || || -{Monty Python: Eric Idle's Personal Best}- || || 
|-
| 2005. || || -{The Mikado}- || || 
|-
| 2004. || || -{Ella Enchanted}- || || 
|-
| 2004. || || -{The Rutles 2: Can't Buy Me Lunch}- || || 
|-
| 2003. || || -{Concert For George}- || || 
|-
| 2003. || || -{Hollywood Homicide}- || || 
|-
| 2001. || || -{Monty Python Live! Set}- || || 
|-
| 2000. || 102 Далматинца || -{102 Dalmatians}- || ||
|-
| 1999. || || -{Dudley Do-Right}- || || 
|-
| 1998. || || -{The Secret Of NIMH 2}- || || 
|-
| 1997. || || -{Burn, Hollywood, Burn}- || || 
|-
| 1996. || || -{Mr. Toad's Wild Ride}- || || 
|-
| 1996. || || -{The Wind In The Willows}- || || 
|-
| 1995. || Каспер || -{Casper}- || || 
|-
| 1993. || || -{Splitting Heirs}- || || 
|-
| 1992. || || -{Mom And Dad Save The World}- || || 
|-
| 1991. || || -{Missing Pieces}- || || 
|-
| 1990. || Часне сестре у бекству || -{Nuns On The Run}- || || 
|-
| 1990. || || -{Too Much Sun}- || || 
|-
| 1989. || || -{The Adventures Of Baron Munchausen}- || || 
|-
| 1986. || Трансформерси: Филм || -{Transformers: The Movie}- || Рек-Гар ||
|-
| 1985. || || -{National Lampoon's European Vacation}- || || 
|-
| 1983. || Жутобради || -{Yellowbeard}- || || 
|-
| 1983. || Смисао живота Монтија Пајтона || -{Monty Python's The Meaning of Life}- || разне улоге || 
|-
| 1979. || Монти Пајтон — Житије Брајаново || -{Monty Python's Life Of Brian}- || разне улоге || 
|-
| 1978. || || -{The Rutles}- || || 
|-
| 1975. || Монти Пајтон и Свети грал || -{Monty Python And The Holy Grail}- || разне улоге || 
|-
| 1971. || А сада нешто сасвим другачије || -{And Now for Something Completely Different}- || разне улоге ||
|}

Као режисер 

|-
| 2004. || || -{The Rutles 2: Can't Buy Me Lunch}- || || 
|-
| 1978. || || -{The Rutles}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1943.
Енглески глумци
Енглески комичари